Als Grillwurst werden Würste für den Grill bezeichnet. Dazu gehören:
 Bratwürste
 Cervelats